Lefranc är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Abel Lefranc (1863–1952), fransk litteraturhistoriker
 Auguste Lefranc (1814–1878), fransk dramatiker 
 Victor Lefranc (1809–1883), fransk politiker

Se även:
 Lefranc Bourgeois

Franska efternamn